Eichig ist der Ortsname von

 Eichig (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eichig (Bischofsgrün), Ortsteil der Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eichig (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Eichig (Neunkirchen am Sand), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Aichig
 Eichigt
 Eichicht